Covarrubias puede referirse a:
 Covarrubias, municipio de la provincia de Burgos, España;
 Covarrubias, localidad perteneciente al municipio Almazán en la provincia de Soria, España;
 Chalco de Díaz Covarrubias, municipio del estado de México, México;
 Covarrubias, apellido español;

Covarrubias es también el apellido de las siguientes personas:
 Alonso de Covarrubias (1488–1570), arquitecto y escultor español;
 Diego de Covarrubias y Leyva (1512–1577), jurista, político y eclesiástico español;
Antonio de Covarrubias y Leiva, (1514-1602), humanista, hermano del anterior;
 Sebastián de Covarrubias (1539–1613), lexicógrafo, criptógrafo y escritor español;
 Juan Díaz Covarrubias (1837-1859), escritor mexicano, uno de los Mártires de Tacubaya;
 Miguel Covarrubias (1904–1957),  pintor y artista mexicano;
 Juan Covarrubias (1961), futbolista chileno;

Puede referirse también a:
 Marita Covarrubias, personaje ficticio de la serie The X-Files.